Anouchka est un prénom féminin d'origine russe et polonaise dérivé du prénom  et qui peut s'écrire également Anoushka, Anuchka, Anushka

Personnalités portant ce prénom
 Anouchka, chanteuse et actrice égyptienne.
 Anouchka Delon (née en 1990), actrice française, fille d’Alain Delon.
 Anoushka Garin (1978), une actrice polonaise.
 Anushka Manchanda (1984), actrice et chanteuse indienne.
 Anoushka Shankar (1981), une joueuse de sitar et compositrice indienne.
 Anushka Sharma (1988), un mannequin et actrice de Bollywood.
 Anouchka van Miltenburg (née le  à Utrecht), une personnalité politique néerlandaise membre du Parti populaire libéral et démocrate.
 Anouchka Vézian (née en 1976), actrice française.

Télévision 
 Anouchka, téléroman québécois diffusé en 1982.

Chansons

Voir aussi 
 Anouch, prénom féminin arménien

Homonymie de prénom